Pouvoir d'arrêt, perte moyenne d'énergie de la particule par distance parcourue.
 Pouvoir d'arrêt, capacité d'une munition à mettre un adversaire hors de combat dès le premier impact.

Pouvoir (sciences exactes)